Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1963 година e 14-и пореден.

Започва на 26 май 1963 г. и завършва на 28 декември.

Съдържа в календара 10 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони